Il re pastore – melodramma di Pietro Metastasio
Il re pastore – melodramma di Mozart
Il re pastore – dramma di Niccolò Piccinni